Богумил Кубат (; , , Чехословакия — , , Чехия) — чехословацкий борец греко-римского и вольного стилей, бронзовый призёр Олимпийских игр, девятикратный чемпион Чехословакии по греко-римской борьбе и шестикратный чемпион Чехословакии по вольной борьбе .

Биография 

Родился в Ческе-Тршебове, но в одиннадцатилетнем возрасте переехал с родителями в Хомутов, где получил работу на железной дороге его отец. Начал заниматься борьбой в 1950 году. Вскоре сумел победить на чемпионате Чехословакии среди юниоров, а впоследствии завоевал и взрослый титул. В конце 1950-х боролся за словацкий клуб «Дукла» из Кошице, поскольку служил там в армии.

На Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме боролся по греко-римской борьбе в тяжёлом весе (свыше 87 килограммов). За чистое поражение начислялись 4 штрафных балла, за поражение по очкам 3 штрафных балла, за ничью 2 штрафных балла, за победу по очкам 1 штрафной балл. Набравший 6  штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира. Титул оспаривали 12 борцов.

В четвёртый круг вышли шесть борцов, и вопрос о распределении мест решался в зависимости от результатов всех трёх схваток. В первой боролись Иштван Козма и поляк Люциан Сосновский. Козма одержал победу, но несмотря на это, набрал шесть баллов и вместе с Сосновским из турнира выбыл. Вильфрид Дитрих, имевший уже 5 штрафных баллов, в своей встрече победил чисто, и остался со своими баллами. Кубат боролся в последней встрече с советским борцом Иваном Богданом. В схватке состоялась ничья, которой Богдан обеспечил себе золотую медаль. При этом у Кубата и Дитриха оказалось после этой схватки по пять штрафных баллов, а свою встречу они также свели вничью. Второе и третье место определялись взвешиванием, и поскольку Кубат весил больше Дитриха приблизительно на 40 килограммов, Кубату досталась только «бронза».

В 1961 году на чемпионате мира был четвёртым. С 1963 года выступал в основном в вольной борьбе, в том же году на чемпионате мира был пятым.

На Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио боролся по вольной борьбе в тяжёлом весе (свыше 97 килограммов). Регламент турнира в основном остался прежним. Титул оспаривали 13 борцов.

Набрав к финалу семь штрафных баллов, делил третье место с ещё двумя борцами. В финале не участвовал: возможность получения им бронзовой медали зависела от результата встречи Хамита Каплана с британцем Макнамарой, В случае, если Макнамура побеждал, то Кубат боролся бы с ним. Но Каплан положил Макнамуру на лопатки, и Кубат, который уже встречался с Капланом в предварительных встречах и свёл эту схватку вничью, довольствовался четвёртым местом из-за большего веса.

В 1965 году на чемпионате мира вновь был только пятым. В 1966 году на чемпионате Европы остался четвёртым, в 1967 году был пятым, в 1968 девятым, в 1969 выбыл из турнира ввиду травмы после первой встречи, и закончил международную карьеру.

Продолжал в той или иной мере активные выступления до 1975 года.

По основной профессии был сталеваром; им и работал до пенсии, совмещая работу с тренерской и судейской деятельностью. Был также активным донором крови, обладатель медали им. Яна Янскехо  

Умер 12 мая 2016 года

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Чехословакии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Борцы тяжёлого веса